Министерство общественных работ, транспорта и связи Португалии отвечает за определение, координацию и реализацию государственной политики в области строительства и общественных работ, воздушного транспорта, внутренних водных путей, морских и наземных коммуникаций.

История 
 1852 - Создание Министерства общественных работ, торговли и промышленности
 1910 - Министерство развития
 1917 - Министерство торговли
 1919 - Министерство торговли и связи
 1932 - Министерство общественных работ и связи
 1946 - Министерство общественных работ и Министерство связи
 1974 - Министерство общественных работ и окружающей среды
 1975 - МЧС и Министерство транспорта и коммуникаций
 1976 - Министерство общественных работ и Министерство жилищного строительства, городского планирования и строительства
 1978 - Министерство жилищного строительства и общественных работ
 1981 - Министерство жилищного строительства, общественных работ и транспорта
 1983 - Министерство чрезвычайных ситуаций
 1985 - Министерство общественных работ, транспорта и связи
 1996 - Министерству инфраструктуры, планирования и территориального управления
 1999 - МЧС и Министерство планирования
 2002 - Министерство общественных работ, транспорта и жилищного строительства
 2004 - Министерство общественных работ, транспорта и связи

Организационная структура 
 Министр общественных работ, транспорта и связи
 Помощник государственного секретаря по вопросам общественных работ и коммуникаций
 Государственный секретарь по вопросам транспорта
 Управление стратегического планирования и международных отношений
 Генеральная инспекция общественных работ, транспорта и связи
 Генеральный секретариат
 Институт строительства и недвижимости
 Национальный институт гражданской авиации
 Порты и морской транспорт
 Институт мобильности и наземного транспорта
 Институт автомобильных инфраструктур
 Национальная лаборатория гражданского строительства
 Консультативный совет общественных работ, транспорта и связи
 Управление предупреждения и расследования авиационных происшествий

Ссылки 
 Официальный сайт

Министерства Португалии
Порт
Порт